Абаканович () — польське прізвище.

Відомі носії:
 Бруно Абаканович (1852—1900) — польський науковець і винахідник.
 Маґдалена Абаканович (1930—2017) — польська скульпторка.
 Пйотр Абаканович (1890—1948) — підполковник польських ВПС, член Національних збройних сил.

Див. також 
 Абакановичі

Польські прізвища